Кири () — село в Шаройском районе Чеченской Республики. Административный центр Киринского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Кенхи, чуть выше её впадения в Шароаргун, в 7 км к северо-востоку от районного центра Химой.

Ближайшие населённые пункты: на юго-востоке — сёла Бути и Кенхи, на юго-западе — село Химой, на северо-востоке — село Буни.

Этимология 
На чеченском языке Кхирие лам означает — «скала ». Кирой — один из чеченских тайпов (кланов). Родоначальным селом является село Кири.

История 
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР, селение Кири было переименовано в Кироваул и заселён выходцами из соседнего Дагестана. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1957 году, населённому пункту было возвращено его прежнее название Кири, а дагестанцы переселены обратно в Дагестан.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шаройского района